La saison 1974-1975 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, l'Olympiakos, double tenant, a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. Ce système sera de nouveau modifié la saison suivante, puisque seuls 16 clubs participeront au championnat élite. Pour obtenir ce total, les cinq derniers du classement à l'issue de la présente saison seront relégués en Beta Ethniki tandis que seuls les trois premiers de deuxième division seront promus.

À l'issue de la saison, l'Olympiakos termine de nouveau en tête du championnat et obtient ainsi son  de champion de Grèce.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1975-76. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1975-76. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1975-1976 (Si le vainqueur de la Coupe finit à une de ces 2 places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match  : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Championnat de Grèce de football
Grèce
Grèce
1974 en Grèce
1975 en Grèce